Сэмюэл Джонс Тилден (9 февраля 1814, Нью-Лебанон, Колумбия, Нью-Йорк, США — 4 августа 1886, Йонкерс, Уэстчестер, Нью-Йорк, США) — политик эпохи Реконструкции и Монолитного Юга в истории США. Был членом бурбонных нью-йоркских демократов.

Был губернатором штата Нью-Йорк (1875—1876).

Проиграл президентские выборы 1876 года только лишь из-за коллегии выборщиков, хотя получил на 3 % больше голосов избирателей, чем Ратерфорд Хейс. Признал Хейса президентом в ходе компромисса 1877-го года, закончившего реконструкцию Юга.

Примечания 

Кандидаты в президенты США (1876)
Члены Демократической партии США
Выпускники Йельского университета
Выпускники Школы права Нью-Йоркского университета
Политики США XIX века
Почётные доктора Йельского университета
Бурбонные демократы